Le Chay, commune française de la Charente-Maritime ;
Le Chay, quartier de la commune française de Royan ;
Le Fort du Chay, ancien ouvrage défensif de la commune française de Royan.